Wise megye (Texas) 
 Wise megye (Virginia)